Chair Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen:

in Kanada:
 Chair Mountain (Kanada), im Yukon-Territorium

in den Vereinigten Staaten:
 Chair Mountain (Colorado)	
 Chair Mountain (Montana)